Tichá může znamenat:

místopisný název
 Tichá (okres Nový Jičín) – obec  v okrese Nový Jičín
 Tichá (Dolní Dvořiště) – vesnice v okrese Český Krumlov
 Tichá (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Tichá dolina v Západních Tatrách
 Tichá Orlice – řeka ve východních Čechách
 Tichá říčka (přítok Kamenice) – potok v Jizerských horách
 Tichá Sosna – řeka v Rusku
 Tichá Šárka – údolí v Praze 6
 Tichá (přítok Hamerského potoka) – potok v Českém lese v okrese Tachov
 jiný název pro dolní tok Hamerského potoka, odtud název obce Brod nad Tichou, v okrese Tachov

příjmení osob
 Jana Tichá (* 1965) – česká astronomka
 Jana Tichá (* 1969) – česká herečka
 Kateřina Marie Tichá (* 1994) – česká popová písničkářka a zpěvačka
 Michaela Tichá († 2020) – česká vojačka, první česká žena, která zahynula v zahraničních misích

jiný význam
 Tichá (planetka) – planetka 5757 v hlavním pásu pojmenovaná podle Jany Tiché
 Tichá dohoda – více významů
 Tichá domácnost – album Bratří Ebenů
 Tichá mutace v molekulární biologii
 Tichá pomoc – německá organizace
 Tichá pošta – společenská hra
 Tichá pošta (rozcestník)
 Tichá společnost – forma podnikání